Opočlověk jako člověk prvního vývojového stadia může být:
 Pithecanthropus erectus – (opo)člověk jávský
 Sinanthropus pekinensis – (opo)člověk čínský

Související články 

 Lidoop